4 miejscowości w Polsce: 
 Belno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo 
 Belno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Belno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny 
 Belno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk